Столетний куэйч (, ) — регбийный кубок, разыгрываемый в рамках Кубка шести наций и вручаемый победителю матча между сборными Ирландии и Шотландии. Вручение кубка проводится с 1989 года.

Куэйч входит в число кубков, вручаемых ежегодно победителям матчей между определёнными сборными: наравне с Кубком Калькутты, Призом Миллениума и Призом Джузеппе Гарибальди он вручается победителям встреч в рамках Кубка шести наций.

Действующим обладателем кубка является сборная Шотландии, обыгравшая сборную Ирландии 4 февраля 2017 в Эдинбурге со счётом 27:22.

Результаты

Общая статистика

См. также 
 Противостояние сборных Ирландии и Шотландии по регби

Ссылки 
 Scotland vs Ireland Head-to-Head Rugby Data 

Кубок шести наций
Регбийные призы и награды